Veliki Raven je naselje u sastavu grada Križevaca, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 219 stanovnika.

Šport  
 HNK Mladost Veliki Raven

Povezani članci  
 Križevci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Križevaca